Jméno a příjmení Ondřej Horák má více známých nositelů:

 Ondřej Horák (výtvarník) (* 1976) – český výtvarník
 Ondřej Horák (spisovatel) (* 1977) – český spisovatel